«Лечение растениями» — книга Нины Георгиевны Ковалёвой, врача-фитотерапевта. Впервые опубликована в 1971 году в издательстве «Медицина»; была признана одной из лучших книг в СССР в области фитотерапии. В 1971 году книга была издана тиражом 150 тысяч экземпляров, в 1972 году было допечатано ещё 25 тысяч.

В книге даётся исторический обзор развития фитотерапии; приводятся ботанические, химические и медицинские характеристики 109 лекарственных растений; большой раздел посвящён примерам из личного врачебного опыта автора, в этом же разделе приведены составы лечебных сборов, используемых для лечения конкретных заболеваний.

Информация об авторе 
Нина Георгиевна Ковалёва (1913—1972) — советский врач-фитотерапевт.

Опыт врачевания травами передавался в её семье из поколения в поколение: её прадед был крепостным лекарем, лекарственными травами занимались как её дед, так и её отец.

Георгий Матвеевич Ковалёв (1873—1944), отец Н. Г. Ковалёвой, всю жизнь занимался изучением опыта народной фитотерапии. С целью ознакомления с народной медициной других стран и местными лекарственными растениями он ездил в Индию, Китай и Японию, на Цейлон и Мадагаскар. Многие годы занимался изучением флоры Сибири; длительное время жил в Саратове и изучал растения Поволжья.

В подготовки этой книги к изданию Н. Г. Ковалёвой помогали её муж Борис Вячеславович и дочь Юлия Борисовна.

За книгу «Лечение растениями (очерки по фитотерапии)» Ковалёва была награждена Дипломом 3-й степени «За лучшую медицинскую книгу» Министерства здравоохранения СССР.

Общая информация о книге 
В книге обобщается более чем столетний опыт семьи автора по использованию растений для лечения различных заболеваний. По словам автора, книга «рассчитана главным образом на врачей, а также фармакологов, провизоров, научных работников других специальностей (ботаников, агрономов)». Целью книги автор считала следующее: «…обратить внимание врачей на необходимость использования лекарственных растений как эффективного лечебного и профилактического средства при многих недугах…»

Источниками информации для книги стали как литературные данные, так и опыт семьи Ковалёвой, накопленный более чем за столетний период: и её прадед, и дед, и отец занимались траволечением, изучали лекарственные растения, сама она также обладала богатым личным опытом в области фитотерапии, в течение многих лет имея врачебную практику и проводя лечение некоторых заболеваний растениями.

В разделе «Основные сведения о лекарственных растениях» для каждого вида растений приведена его общая характеристика, информация о распространении, химический состав, сведения о действии растении, о применении растения в научной и народной медицине разных стран, а также сведения о личном опыте автора по применению данного растения; почти все статьи о растениях снабжены цветными иллюстрациями.

Список лекарственных растений 
Список ста девяти лекарственных растений, характеристики которых приведены в книге (возможна прямая и обратная сортировка по любой колонке):

Примечания

Литература 
  — УДК 615.322

Ссылки 
 Фитотерапия семьи Ковалёвых 

Книги по ботанике
Книги по медицине
Книги 1971 года